Файстель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Файстель, Бертольд (1834 — 1892) — немецкий издатель.
 Файстель, Магдалена  (род. 1970) — польская теннисистка.
 Файстель, Хорст (1915 — 1990) — немецкий учёный-криптограф.